Amban – urzędnik w cesarskich Chinach, przedstawiciel władzy chińskiej w Tybecie i Mongolii
 Amban – miasto w Mauretanii
 Amban – departament w Mauretanii